Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Brighton & Hove Albion hebben getraind vanaf 1908 (voor zover bekend) tot op heden.

Brighton & Hove Albion
Engels voetbalelftal